Egemar ist der Name folgender Personen:

 Béatrice Egémar (* 1961), französische Schriftstellerin
 Christian Egemar (1937–2004), norwegischer Filmarchitekt und Szenenbildner